Тигриљос има више значења:

 Тигриљос (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тигриљос (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику